Cyrulik sewilski – sztuka Pierre’a Beaumarchais’go
 Cyrulik sewilski – opera Gioacchina Rossinego